Луций Юний Цезенний Пет ():
 Луций Юний Цезенний Пет — консул 61-го года
 Луций Юний Цезенний Пет — консул-суффект 79-го года, сын предыдущего